AFN je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 koda ISO 4217 za afganistanski afgani, denarno enoto Afganistana
 American Forces Network, ameriški javno vojaško RTV omrežje